

Озеро
 Боброве — найбільше озеро Луганської області

Села
 Боброве — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Боброве — Сумська область, Лебединський район

Боброве — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства

Див. також 

 Боброво